Alydus är ett släkte av insekter. Alydus ingår i familjen krumhornskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Krumhornskinnbaggar
Alydus